Whitechapel — distrito do borough de Tower Hamlets, Londres
Whitechapel (banda) — grupo de deathcore americano
Whitechapel (álbum) — álbum do grupo homônimo
Whitechapel (Metropolitano de Londres)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música